Le Championnat de France de volley-ball de Nationale 1 2010-2011 oppose 12 équipes françaises de volley-ball.

Listes des équipes en compétition 
Amiens Longueau Métropole Volley-Ball
Argenteuil Volley-Ball
Volley-Ball Club Chamalières
Volley Club Gruissan
Levallois Sporting Club Vollet-Ball
ASUL Lyon Volley-Ball
Nimes Volley-Ball
Volley-Ball Pexinois Niort
CEP Poitiers Saint-Benoît Volley-Ball
L'Union Volley-ball
Vannes Volley-Ball
Vincennes Volley Club

Formule de la compétition 
À l’issue des 22 journées, les équipes classées première et deuxième accèdent au championnat DEF pour la saison 2011/2012. Les équipes classées ,  et  sont reléguées en Nationale 2.

Classement 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

Résultats

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi 
 Ligue A 2010-2011
 DEF 2010-2011

Lien externe 
 Résultats sur le site de la FFVB

2011
Volley-ball F3
Championnat F3